Euthykles ist der Name mehrerer antiker griechischer Persönlichkeiten:

Euthykles (Komödiendichter), vor dem 5. Jahrhundert v. Chr. lebender athenischer Komödiendichter
Euthykles (Bildhauer), athenischer Bildhauer der 2. Hälfte des 6. Jahrhunderts v. Chr.
Euthykles (Archon), athenischer Archon 398/97 v. Chr.
Euthykles (Gegner des Aristokrates), in der Mitte des 4. Jahrhunderts v. Chr. lebender Athener
Eurykles (Gesandter Agesilaos’ II.), 366 v. Chr. spartanischer Gesandter am persischen Hof
Eurykles (Gesandter Agis’ III.), 333 v. Chr. Gesandter des spartanischen Königs Agis III. bei Dareios III.
Euthykles (Trierarch), als athenischer Trierarch 330/29 bis 323/22 v. Chr. erwähnt